renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie

Canada

France 
 50e bataillon de chars de combat
 50e bataillon de chasseurs à pied
 50e bataillon de tirailleurs sénégalais